! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 179001–179100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 179101–179200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 179201–179300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 179301–179400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 179401–179500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 179501–179600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 179601–179700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 179701–179800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 179801–179900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 179901–180000 [ editare]

Lista planetelor minore (179001-180000)